Jméno a příjmení Marie Nováková má více nositelek:

 Marie Nováková (politička) – česká a československá politička, poúnorová poslankyně za KSČ
 Marie Nováková (spisovatelka) – česká spisovatelka a překladatelka
 Marie Nováková (podnikatelka) – česká podnikatelka v oblasti realit, matka Martina Dvořáka